For the Cause – cortometraggio del 1912 diretto da Francis Ford e Thomas H. Ince 
For the Cause – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale
For the Cause – film del 2000 diretto da David Douglas e Tim Douglas
For the Cause – documentario del 2011 diretto da Rodolphe Caron
For the Cause – cortometraggio del 2012 diretto da Raven Krogstad
For the Cause – film del 2013 diretto da Katherine Nero